Чечелівка — село в Вінницькій області
 Чечелівка (Дніпро) — район м. Дніпро